Małgorzata Świętoborówna (ur. 1375? lub w okr. 1383–1385, zm. najp. 1467) – żona Ulryka I, księcia meklemburskiego na Stargardzie, córka  Świętobora I, księcia szczecińskiego i Anny, córki Albrechta Pięknego, burgrabiego Norymbergi.

Rodzina 
Małgorzata została wydana za mąż za Ulryka I, księcia meklemburskiego na Stargardzie, syna Jana I i Agnieszki, hrabianki Lindau-Ruppin. Ze związku małżeńskiego pochodziło czworo dzieci:
 Anna (ur. ?, zm. ?) – ksieni klasztoru w Wanzka,
 NN, córka (ur. ?, zm. przed 1417),
 Albrecht II (ur. ?, zm. w okr. 11 lutego 1421–4  października 1423) – książę meklemburski na Stargardzie,
 Henryk (ur. ok. 1405, zm. w okr. 26 maja–20 sierpnia 1466) – książę meklemburski na Stargardzie.

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 
 
 Szymański J.W., Książęcy ród Gryfitów, Goleniów – Kielce 2006, .

Gryfici
Urodzeni w XIV wieku
Zmarli w XV wieku